Емелья́н Ярмага́ев (настоящее имя Влади́мир Емелья́нович Ярмага́ев; 28 июня 1918 — 1995) — советский и российский писатель.

Сын педагога Емельяна Серафимовича Ярмагаева, племянник радиорежиссёра Владимира Ярмагаева. Учился в музыкальном техникуме, с третьего курса призван в армию (1939). Служил в инженерном полку. Участник Великой Отечественной войны. Демобилизовавшись, заочно окончил филологический факультет Ленинградского университета (1952). Работал редактором в ленинградском отделении издательства АН СССР, затем 16 лет преподавал русский язык и литературу в вечерней школе.

Дебютировал автобиографической повестью о войне «Время нашей зрелости» в журнале «Звезда» (1962, № 3); критик Василий Литвинов расценил этот дебют как многообещающий. Вторая повесть Ярмагаева «Мы пришли с войны» также основана на автобиографическом материале. Две последующие книги «Возвращающий надежду» и «Приключения Питера Джойса» принадлежат к характерным образцам советской историко-приключенческой прозы для подростков.

Библиография 
 Время нашей зрелости. / Илл. С. Спицына. — : Лениздат, 1962.
 Время нашей зрелости; Мы пришли с войны: Повести. — : Лениздат, 1968. — 405 с.: ил.
 Возвращающий надежду / Послесл. В. Райцеса; Рис. В. Власова. — : Дет. лит., 1971. — 207 с.
 Приключения Питера Джойса и его спутника Бэка Хаммаршельда в Старом и Новом свете: Повесть / Худож. С. Рудаков. — : Дет. лит., 1976. — 271 с.

Литература 
 Ленинградские писатели-фронтовики. 1941—1945: Автобиографии. Биографии. Книги. / Авт.-сост. В. С. Бахтин. — Л.: Советский писатель, 1985. — 520 с.
 Ярмагаев В. Е. Пять вечеров с учителем // «Смена», 1968, No 15, стр. 12—14.

Примечания

Ссылки 
Ярмагаев Емельян  на «Региональном сайте детских библиотек»

Писатели СССР
Русские писатели XX века
Авторы исторических романов